Alexandre Dekert é um músico e baixista de música popular brasileira.

Baixistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos do Rio de Janeiro (estado)